Martin Stockinger (ur. 10 lutego 1984 w Rohrbach in Oberösterreich) – austriacki biegacz narciarski, zawodnik klubu SU Boehmerwald.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 4 stycznia 2002 roku, podczas Pucharu Kontynentalnego w niemieckiej miejscowości Furtwangen, gdzie zajął 25. miejsce w sprincie stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 19 grudnia 2002 roku w linzu, w spricie stylem dowolnym zajmując 50. miejsce. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas Pucharu Świata w niemieckim Düsseldorfie, gdzie w spricie stylem dowolnym zajął 19. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców U-23

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Stockinger nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Urodzeni w 1984
Austriaccy biegacze narciarscy